|-
|(120001)||2002 YL15|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,115|| align=right|4,32|| align=right|3,519||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120002)||2002 YD20|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,069|| align=right|3,19|| align=right|3,633||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120003)||2002 YU23|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,163|| align=right|3,94|| align=right|3,752||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120004)||2002 YB24|| align=right|16,9|| align=right|2,305|| align=right|0,182|| align=right|1,09|| align=right|3,499||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120005)||2002 YB31|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,157|| align=right|1,73|| align=right|3,666||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120006)||2002 YK31|| align=right|17,1|| align=right|2,391|| align=right|0,138|| align=right|0,63|| align=right|3,696||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120007)||2002 YV31|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,263|| align=right|10,27|| align=right|3,563||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120008)||2003 AN5|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,072|| align=right|7,37|| align=right|3,601||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120009)||2003 AU5|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,041|| align=right|22,43|| align=right|4,292||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120010)||2003 AV5|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,194|| align=right|3,15|| align=right|3,763||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120011)||2003 AY5|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,147|| align=right|6,64|| align=right|3,656||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120012)||2003 AR7|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,063|| align=right|18,09|| align=right|3,574||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120013)||2003 AU17|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,086|| align=right|8,14|| align=right|3,844||MBA||5. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120014)||2003 AT21|| align=right|16,7|| align=right|2,354|| align=right|0,140|| align=right|4,57|| align=right|3,610||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120015)||2003 AO24|| align=right|17,1|| align=right|2,296|| align=right|0,045|| align=right|1,43|| align=right|3,479||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120016)||2003 AY27|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,065|| align=right|2,68|| align=right|3,688||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120017)||2003 AD37|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|3,582||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120018)||2003 AV38|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,186|| align=right|6,53|| align=right|3,506||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120019)||2003 AF39|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,132|| align=right|5,60|| align=right|3,565||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120020)||2003 AV40|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,144|| align=right|10,50|| align=right|3,518||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120021)||2003 AW40|| align=right|16,6|| align=right|2,248|| align=right|0,130|| align=right|4,50|| align=right|3,371||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120022)||2003 AA41|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,120|| align=right|6,21|| align=right|3,398||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120023)||2003 AW44|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,102|| align=right|3,75|| align=right|3,416||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120024)||2003 AN50|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,097|| align=right|6,56|| align=right|3,687||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120025)||2003 AT52|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,191|| align=right|5,92|| align=right|3,382||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120026)||2003 AR55|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,125|| align=right|7,30|| align=right|3,513||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120027)||2003 AZ57|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,116|| align=right|4,02|| align=right|3,739||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120028)||2003 AK58|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,140|| align=right|5,83|| align=right|3,754||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120029)||2003 AD60|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,223|| align=right|12,69|| align=right|3,748||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120030)||2003 AF65|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,127|| align=right|7,52|| align=right|3,509||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120031)||2003 AZ68|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,080|| align=right|16,13|| align=right|4,229||MBA||9. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120032)||2003 AV69|| align=right|16,0|| align=right|2,697|| align=right|0,016|| align=right|5,95|| align=right|4,429||MBA||8. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120033)||2003 AZ70|| align=right|15,1|| align=right|2,843|| align=right|0,232|| align=right|12,82|| align=right|4,794||MBA||10. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120034)||2003 AK71|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,209|| align=right|3,05|| align=right|4,183||MBA||10. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120035)||2003 AB75|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,046|| align=right|7,83|| align=right|3,546||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120036)||2003 AM89|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,237|| align=right|24,00|| align=right|3,818||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120037)||2003 AG91|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,114|| align=right|7,20|| align=right|3,568||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120038)||2003 BR1|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,163|| align=right|7,24|| align=right|3,512||MBA||26. januar 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(120039)||2003 BA2|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,129|| align=right|7,28|| align=right|3,691||MBA||25. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120040)||2003 BF5|| align=right|16,8|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|5,61|| align=right|4,103||MBA||24. januar 2003||La Silla||A. Boattini; H. Scholl
|-
|(120041)||2003 BS6|| align=right|16,1|| align=right|2,511|| align=right|0,108|| align=right|5,16|| align=right|3,978||MBA||24. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120042)||2003 BQ9|| align=right|17,0|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|2,67|| align=right|3,586||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120043)||2003 BA11|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,041|| align=right|10,61|| align=right|5,007||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120044)||2003 BX20|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,216|| align=right|4,14|| align=right|3,664||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120045)||2003 BB25|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,092|| align=right|14,43|| align=right|4,181||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120046)||2003 BT26|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,125|| align=right|7,47|| align=right|4,487||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120047)||2003 BR27|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,152|| align=right|5,83|| align=right|3,498||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120048)||2003 BJ29|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,161|| align=right|1,59|| align=right|3,517||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120049)||2003 BT29|| align=right|15,1|| align=right|3,043|| align=right|0,096|| align=right|3,27|| align=right|5,307||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120050)||2003 BE40|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,212|| align=right|1,72|| align=right|3,723||MBA||27. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120051)||2003 BO66|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,022|| align=right|4,43|| align=right|4,132||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120052)||2003 BD67|| align=right|16,7|| align=right|2,475|| align=right|0,124|| align=right|1,38|| align=right|3,893||MBA||30. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120053)||2003 BW69|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,170|| align=right|3,10|| align=right|3,756||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120054)||2003 BR71|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,120|| align=right|7,37|| align=right|3,449||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120055)||2003 BD76|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,154|| align=right|12,65|| align=right|4,506||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120056)||2003 BA79|| align=right|14,5|| align=right|2,698|| align=right|0,211|| align=right|14,26|| align=right|4,432||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120057)||2003 BJ82|| align=right|17,0|| align=right|2,291|| align=right|0,151|| align=right|5,56|| align=right|3,466||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120058)||2003 BZ83|| align=right|16,2|| align=right|2,591|| align=right|0,107|| align=right|0,64|| align=right|4,170||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120059)||2003 BA84|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,183|| align=right|2,73|| align=right|3,617||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120060)||2003 BP84|| align=right|16,4|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|6,37|| align=right|3,440||MBA||30. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120061)||2003 CO1|| align=right|8,9|| align=right|20,97|| align=right|0,479|| align=right|19,73|| align=right|96,0||CNT||1. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120062)||2003 CQ4|| align=right|16,4|| align=right|2,476|| align=right|0,178|| align=right|10,01|| align=right|3,896||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120063)||2003 CE5|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,145|| align=right|5,92|| align=right|3,656||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120064)||2003 CD6|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,216|| align=right|4,96|| align=right|3,626||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120065)||2003 CM6|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,154|| align=right|4,39|| align=right|4,525||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120066)||2003 CH16|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|1,69|| align=right|3,780||MBA||7. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120067)||2003 CQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,185|| align=right|15,30|| align=right|4,201||MBA||6. februar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120068)||2003 DC1|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|6,85|| align=right|4,145||MBA||21. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120069)||2003 DZ3|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,229|| align=right|1,43|| align=right|3,724||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120070)||2003 DC8|| align=right|16,1|| align=right|2,728|| align=right|0,182|| align=right|3,59|| align=right|4,506||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120071)||2003 DM16|| align=right|15,1|| align=right|3,080|| align=right|0,033|| align=right|9,98|| align=right|5,406||MBA||21. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120072)||2003 DD18|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,077|| align=right|7,78|| align=right|3,814||MBA||19. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120073)||2003 DR19|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,057|| align=right|4,83|| align=right|4,605||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120074)||2003 EA|| align=right|15,6|| align=right|2,658|| align=right|0,142|| align=right|8,57|| align=right|4,333||MBA||1. marec 2003||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(120075)||2003 EE2|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,039|| align=right|6,00|| align=right|4,579||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120076)||2003 EO2|| align=right|16,6|| align=right|2,568|| align=right|0,093|| align=right|1,90|| align=right|4,114||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120077)||2003 EU3|| align=right|15,5|| align=right|2,748|| align=right|0,050|| align=right|4,98|| align=right|4,555||MBA||6. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120078)||2003 EH4|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,091|| align=right|9,06|| align=right|3,853||MBA||6. marec 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(120079)||2003 EB10|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,031|| align=right|6,95|| align=right|4,529||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120080)||2003 ET11|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,089|| align=right|11,56|| align=right|4,291||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120081)||2003 ED12|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,178|| align=right|10,23|| align=right|5,362||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120082)||2003 EN12|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,146|| align=right|5,00|| align=right|4,020||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120083)||2003 EH17|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,163|| align=right|3,96|| align=right|4,251||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120084)||2003 EW20|| align=right|15,9|| align=right|2,770|| align=right|0,140|| align=right|2,30|| align=right|4,608||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120085)||2003 EO23|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,143|| align=right|5,17|| align=right|4,623||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120086)||2003 EU24|| align=right|16,0|| align=right|2,673|| align=right|0,040|| align=right|4,95|| align=right|4,369||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120087)||2003 ET25|| align=right|14,9|| align=right|3,122|| align=right|0,184|| align=right|18,36|| align=right|5,517||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120088)||2003 EW32|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,173|| align=right|5,38|| align=right|4,219||MBA||7. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120089)||2003 EA34|| align=right|15,4|| align=right|3,040|| align=right|0,042|| align=right|11,53|| align=right|5,299||MBA||7. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120090)||2003 EB35|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,168|| align=right|3,41|| align=right|4,202||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120091)||2003 EH35|| align=right|14,8|| align=right|3,042|| align=right|0,078|| align=right|8,72|| align=right|5,305||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120092)||2003 EB36|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,165|| align=right|3,09|| align=right|5,233||MBA||7. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120093)||2003 EE38|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,119|| align=right|12,76|| align=right|4,335||MBA||8. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120094)||2003 ET39|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,222|| align=right|13,59|| align=right|4,239||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120095)||2003 EN42|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,260|| align=right|3,32|| align=right|3,635||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120096)||2003 EG47|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,087|| align=right|13,68|| align=right|4,162||MBA||9. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120097)||2003 EG50|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,063|| align=right|16,07|| align=right|4,461||MBA||10. marec 2003||Campo Imperatore||Campo Imperatore
|-
|(120098)||2003 EJ50|| align=right|14,9|| align=right|3,015|| align=right|0,053|| align=right|9,66|| align=right|5,235||MBA||10. marec 2003||Campo Imperatore||Campo Imperatore
|-
|(120099)||2003 EV55|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,004|| align=right|16,87|| align=right|5,453||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120100)||2003 EY57|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,068|| align=right|25,93|| align=right|5,652||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120101)||2003 FP5|| align=right|14,8|| align=right|3,028|| align=right|0,054|| align=right|8,07|| align=right|5,268||MBA||26. marec 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(120102)||2003 FU5|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,047|| align=right|12,70|| align=right|4,329||MBA||26. marec 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(120103)||2003 FW6|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,202|| align=right|18,06|| align=right|4,607||MBA||24. marec 2003||Saint-Sulpice||B. Christophe
|-
|(120104)||2003 FG9|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,108|| align=right|16,25|| align=right|4,205||MBA||21. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120105)||2003 FM11|| align=right|16,2|| align=right|2,774|| align=right|0,087|| align=right|1,43|| align=right|4,618||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120106)||2003 FK15|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,246|| align=right|6,26|| align=right|4,464||MBA||23. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(120107)||2003 FH17|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,226|| align=right|3,27|| align=right|3,602||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120108)||2003 FP24|| align=right|15,7|| align=right|2,830|| align=right|0,061|| align=right|8,36|| align=right|4,761||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120109)||2003 FQ29|| align=right|16,3|| align=right|2,753|| align=right|0,063|| align=right|3,33|| align=right|4,567||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120110)||2003 FZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,086|| align=right|9,85|| align=right|4,552||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120111)||2003 FN38|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,214|| align=right|11,22|| align=right|5,366||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120112)||2003 FS51|| align=right|15,8|| align=right|2,696|| align=right|0,157|| align=right|3,82|| align=right|4,427||MBA||25. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(120113)||2003 FJ58|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,093|| align=right|15,30|| align=right|4,284||MBA||26. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120114)||2003 FZ64|| align=right|16,8|| align=right|2,245|| align=right|0,073|| align=right|4,39|| align=right|3,363||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120115)||2003 FW65|| align=right|15,2|| align=right|2,976|| align=right|0,083|| align=right|11,08|| align=right|5,133||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120116)||2003 FR75|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,203|| align=right|6,14|| align=right|4,330||MBA||27. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120117)||2003 FZ80|| align=right|16,4|| align=right|2,565|| align=right|0,102|| align=right|13,34|| align=right|4,108||MBA||27. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120118)||2003 FF83|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,059|| align=right|22,50|| align=right|4,336||MBA||27. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120119)||2003 FK84|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|8,79|| align=right|4,216||MBA||28. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120120)||2003 FM84|| align=right|15,7|| align=right|2,913|| align=right|0,007|| align=right|2,17|| align=right|4,970||MBA||28. marec 2003||Needville||Needville
|-
|(120121)||2003 FO85|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,109|| align=right|6,18|| align=right|5,106||MBA||28. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(120122)||2003 FE88|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,178|| align=right|6,32|| align=right|4,087||MBA||28. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120123)||2003 FT92|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,105|| align=right|13,64|| align=right|4,217||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120124)||2003 FO98|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,041|| align=right|7,87|| align=right|4,290||MBA||30. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120125)||2003 FR100|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|5,337||MBA||31. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120126)||2003 FH101|| align=right|15,4|| align=right|3,047|| align=right|0,061|| align=right|8,58|| align=right|5,317||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120127)||2003 FJ101|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,038|| align=right|10,78|| align=right|4,379||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120128)||2003 FP106|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,100|| align=right|6,80|| align=right|5,797||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120129)||2003 FT117|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,107|| align=right|6,55|| align=right|4,123||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120130)||2003 FL119|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,152|| align=right|7,77|| align=right|4,084||MBA||26. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120131)||2003 FX119|| align=right|16,0|| align=right|3,030|| align=right|0,130|| align=right|0,76|| align=right|5,273||MBA||26. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120132)||2003 FY128|| align=right|5,0|| align=right|49,85|| align=right|0,256|| align=right|11,77|| align=right|352||SDO||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120133)||2003 GJ4|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,094|| align=right|4,98|| align=right|4,493||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120134)||2003 GP6|| align=right|15,9|| align=right|2,467|| align=right|0,149|| align=right|5,62|| align=right|3,875||MBA||2. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120135)||2003 GF7|| align=right|16,8|| align=right|2,420|| align=right|0,199|| align=right|3,24|| align=right|3,763||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120136)||2003 GY12|| align=right|15,4|| align=right|2,976|| align=right|0,066|| align=right|2,62|| align=right|5,134||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120137)||2003 GW14|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,096|| align=right|15,74|| align=right|4,364||MBA||3. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120138)||2003 GB17|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,121|| align=right|13,76|| align=right|5,689||MBA||5. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120139)||2003 GV20|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,159|| align=right|12,44|| align=right|4,348||MBA||3. april 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120140)||2003 GB21|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,121|| align=right|11,93|| align=right|5,337||MBA||3. april 2003||Uccle||Uccle
|-
|(120141)||2003 GO21|| align=right|15,9|| align=right|2,770|| align=right|0,111|| align=right|4,66|| align=right|4,610||MBA||7. april 2003||Mallorca||Mallorca
|-
|(120142)||2003 GL38|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,243|| align=right|10,56|| align=right|4,661||MBA||5. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120143)||2003 GG42|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,176|| align=right|17,24|| align=right|5,737||MBA||9. april 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120144)||2003 GM43|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,133|| align=right|10,21|| align=right|4,812||MBA||9. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120145)||2003 GZ47|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,161|| align=right|22,05|| align=right|5,298||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120146)||2003 GY49|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,108|| align=right|11,46|| align=right|4,703||MBA||7. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120147)||2003 GZ49|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,168|| align=right|10,51|| align=right|3,748||MBA||7. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120148)||2003 GO51|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,066|| align=right|4,80|| align=right|4,194||MBA||12. april 2003||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(120149)||2003 GG54|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,170|| align=right|7,85|| align=right|4,023||MBA||6. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120150)||2003 GN54|| align=right|15,5|| align=right|2,866|| align=right|0,023|| align=right|2,84|| align=right|4,850||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120151)||2003 GQ54|| align=right|15,6|| align=right|3,194|| align=right|0,155|| align=right|3,20|| align=right|5,708||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120152)||2003 HJ1|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,060|| align=right|9,54|| align=right|5,359||MBA||21. april 2003||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(120153)||2003 HR2|| align=right|15,3|| align=right|3,051|| align=right|0,085|| align=right|10,17|| align=right|5,329||MBA||21. april 2003||Catalina||CSS
|-
|(120154)||2003 HP4|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,058|| align=right|11,10|| align=right|5,596||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120155)||2003 HS8|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,103|| align=right|1,62|| align=right|5,463||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120156)||2003 HB10|| align=right|15,8|| align=right|2,785|| align=right|0,124|| align=right|3,86|| align=right|4,647||MBA||25. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120157)||2003 HC10|| align=right|16,4|| align=right|2,680|| align=right|0,033|| align=right|3,86|| align=right|4,386||MBA||25. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120158)||2003 HC15|| align=right|15,0|| align=right|3,006|| align=right|0,093|| align=right|11,35|| align=right|5,210||MBA||26. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120159)||2003 HC23|| align=right|14,5|| align=right|3,236|| align=right|0,062|| align=right|14,18|| align=right|5,821||MBA||26. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120160)||2003 HG30|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,130|| align=right|12,85|| align=right|4,305||MBA||28. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120161)||2003 HB31|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,031|| align=right|8,80|| align=right|5,667||MBA||26. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120162)||2003 HN36|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,078|| align=right|2,22|| align=right|4,855||MBA||29. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120163)||2003 HG44|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,083|| align=right|18,68|| align=right|5,451||MBA||27. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120164)||2003 HV45|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,096|| align=right|19,96|| align=right|5,675||MBA||27. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120165)||2003 HE46|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,145|| align=right|17,07|| align=right|5,480||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120166)||2003 HC47|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,050|| align=right|22,01|| align=right|5,574||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120167)||2003 HT47|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,096|| align=right|17,00|| align=right|5,427||MBA||29. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120168)||2003 HW52|| align=right|16,2|| align=right|2,695|| align=right|0,022|| align=right|4,08|| align=right|4,422||MBA||29. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120169)||2003 HD53|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,096|| align=right|12,02|| align=right|5,499||MBA||30. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120170)||2003 JO5|| align=right|15,5|| align=right|3,087|| align=right|0,087|| align=right|10,15|| align=right|5,422||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120171)||2003 JT6|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,134|| align=right|8,00|| align=right|4,636||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120172)||2003 JU9|| align=right|15,2|| align=right|3,222|| align=right|0,108|| align=right|3,65|| align=right|5,784||MBA||3. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120173)||2003 JA10|| align=right|14,6|| align=right|3,208|| align=right|0,183|| align=right|16,18|| align=right|5,744||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120174)||2003 KM3|| align=right|16,0|| align=right|2,653|| align=right|0,174|| align=right|14,16|| align=right|4,321||MBA||23. maj 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(120175)||2003 KB11|| align=right|14,5|| align=right|3,978|| align=right|0,250|| align=right|4,03|| align=right|7,932||HLD||24. maj 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(120176)||2003 KQ30|| align=right|15,4|| align=right|3,102|| align=right|0,094|| align=right|11,56|| align=right|5,462||MBA||26. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120177)||2003 LW3|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,218|| align=right|11,69|| align=right|4,127||MBA||5. junij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120178)||2003 OP32|| align=right|4,1|| align=right|43,19|| align=right|0,108|| align=right|27,21|| align=right|284||CBW||26. julij 2003||Observatorij Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(120179)||2003 QY75|| align=right|13,1|| align=right|3,941|| align=right|0,197|| align=right|10,12|| align=right|7,822||HLD||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120180)||2003 QH104|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,113|| align=right|14,67|| align=right|4,401||MBA||27. avgust 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120181)||2003 UR292|| align=right|7,0|| align=right|32,22|| align=right|0,170|| align=right|2,73|| align=right|183||CNT||24. oktober 2003||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(120182)||2003 VQ2|| align=right|16,0|| align=right|2,651|| align=right|0,087|| align=right|8,95|| align=right|4,315||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120183)||2003 YR138|| align=right|14,4|| align=right|3,144|| align=right|0,287|| align=right|15,98|| align=right|5,573||MBA||27. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120184)||2004 BB45|| align=right|16,7|| align=right|1,930|| align=right|0,067|| align=right|17,68|| align=right|2,680||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120185)||2004 BB96|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,231|| align=right|26,54|| align=right|3,465||MBA||30. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120186)||2004 BQ111|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,224|| align=right|21,97|| align=right|3,523||MBA||29. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(120187)||2004 CO3|| align=right|15,4|| align=right|2,981|| align=right|0,107|| align=right|10,75|| align=right|5,146||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120188)||2004 CL12|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,117|| align=right|2,65|| align=right|3,349||MBA||11. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(120189)||2004 CY84|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,091|| align=right|7,06|| align=right|3,357||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120190)||2004 CL97|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,172|| align=right|2,45|| align=right|3,646||MBA||13. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120191)||2004 CG100|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,164|| align=right|4,63|| align=right|3,547||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(120192)||2004 CM106|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,305|| align=right|16,53|| align=right|4,572||MBA||14. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120193)||2004 DM6|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,100|| align=right|3,99|| align=right|3,521||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120194)||2004 DR11|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,153|| align=right|0,74|| align=right|3,708||MBA||17. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120195)||2004 DL15|| align=right|16,5|| align=right|2,175|| align=right|0,146|| align=right|3,16|| align=right|3,207||MBA||17. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120196)||2004 DR21|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,163|| align=right|8,56|| align=right|3,543||MBA||17. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(120197)||2004 DU37|| align=right|16,9|| align=right|1,948|| align=right|0,041|| align=right|19,17|| align=right|2,719||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120198)||2004 DT42|| align=right|16,2|| align=right|1,967|| align=right|0,117|| align=right|22,21|| align=right|2,758||MBA||20. februar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(120199)||2004 DN43|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,081|| align=right|7,04|| align=right|3,644||MBA||23. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120200)||2004 DE60|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,136|| align=right|3,17|| align=right|3,538||MBA||26. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120201)||2004 ES2|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,178|| align=right|13,01|| align=right|3,627||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120202)||2004 EL6|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,171|| align=right|5,37|| align=right|3,215||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120203)||2004 EE7|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,076|| align=right|6,26|| align=right|3,595||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120204)||2004 EY13|| align=right|15,6|| align=right|3,095|| align=right|0,198|| align=right|11,77|| align=right|5,444||MBA||11. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120205)||2004 EF27|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,143|| align=right|3,93|| align=right|3,625||MBA||14. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120206)||2004 EA30|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,193|| align=right|2,65|| align=right|3,731||MBA||15. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120207)||2004 EG31|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,146|| align=right|8,99|| align=right|3,600||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120208)||2004 EK32|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,150|| align=right|4,48|| align=right|3,518||MBA||15. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(120209)||2004 ES36|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,171|| align=right|1,39|| align=right|3,620||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120210)||2004 EN39|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,191|| align=right|12,15|| align=right|4,041||MBA||15. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120211)||2004 ES39|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,219|| align=right|1,77|| align=right|3,627||MBA||15. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120212)||2004 EM54|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,143|| align=right|6,41|| align=right|3,477||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120213)||2004 EF56|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|3,75|| align=right|3,515||MBA||14. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120214)||2004 EG78|| align=right|15,8|| align=right|2,815|| align=right|0,063|| align=right|4,89|| align=right|4,722||MBA||15. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(120215)||2004 EM79|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,193|| align=right|6,13|| align=right|3,564||MBA||15. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(120216)||2004 EW95|| align=right|7,0|| align=right|39,73|| align=right|0,321|| align=right|29,23|| align=right|251||PLT||14. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120217)||2004 FL|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,090|| align=right|21,44|| align=right|2,692||MBA||16. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120218)||2004 FN2|| align=right|17,0|| align=right|1,870|| align=right|0,084|| align=right|21,65|| align=right|2,557||MBA||17. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(120219)||2004 FZ15|| align=right|15,8|| align=right|1,949|| align=right|0,080|| align=right|21,17|| align=right|2,719||MBA||25. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120220)||2004 FP17|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,172|| align=right|24,00|| align=right|3,458||MBA||26. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120221)||2004 FJ18|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,227|| align=right|9,25|| align=right|5,434||MBA||28. marec 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(120222)||2004 FD23|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,195|| align=right|1,26|| align=right|3,670||MBA||17. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120223)||2004 FZ28|| align=right|16,5|| align=right|1,918|| align=right|0,026|| align=right|22,79|| align=right|2,656||MBA||28. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120224)||2004 FB39|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,099|| align=right|4,42|| align=right|4,067||MBA||17. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120225)||2004 FK45|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,142|| align=right|3,95|| align=right|3,291||MBA||16. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120226)||2004 FR49|| align=right|16,7|| align=right|2,435|| align=right|0,172|| align=right|1,59|| align=right|3,798||MBA||18. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120227)||2004 FZ50|| align=right|16,6|| align=right|2,305|| align=right|0,211|| align=right|6,92|| align=right|3,499||MBA||18. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(120228)||2004 FB52|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,133|| align=right|6,69|| align=right|3,391||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120229)||2004 FX57|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,206|| align=right|12,08|| align=right|4,266||MBA||17. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120230)||2004 FQ63|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,145|| align=right|3,92|| align=right|3,223||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120231)||2004 FF64|| align=right|15,3|| align=right|2,839|| align=right|0,115|| align=right|12,67|| align=right|4,782||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120232)||2004 FH65|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|6,97|| align=right|3,501||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120233)||2004 FZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,243|| align=right|14,07|| align=right|4,329||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120234)||2004 FD66|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,116|| align=right|10,35|| align=right|4,501||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120235)||2004 FR67|| align=right|16,2|| align=right|2,520|| align=right|0,088|| align=right|4,72|| align=right|3,999||MBA||20. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120236)||2004 FA85|| align=right|16,9|| align=right|2,611|| align=right|0,178|| align=right|15,38|| align=right|4,218||MBA||18. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120237)||2004 FQ85|| align=right|16,3|| align=right|1,911|| align=right|0,053|| align=right|19,59|| align=right|2,642||MBA||18. marec 2004||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(120238)||2004 FL90|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,257|| align=right|16,14|| align=right|4,483||MBA||20. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120239)||2004 FP90|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,155|| align=right|14,55|| align=right|4,146||MBA||20. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120240)||2004 FM98|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,167|| align=right|11,71|| align=right|4,218||MBA||23. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120241)||2004 FM102|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,183|| align=right|15,73|| align=right|3,802||MBA||20. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120242)||2004 FE109|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,083|| align=right|7,29|| align=right|3,828||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120243)||2004 FG110|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,130|| align=right|4,32|| align=right|3,340||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120244)||2004 FG122|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|6,47|| align=right|3,497||MBA||25. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120245)||2004 FC127|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,137|| align=right|7,11|| align=right|3,502||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(120246)||2004 FM139|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,137|| align=right|4,95|| align=right|3,397||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120247)||2004 FR139|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,544||MBA||25. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120248)||2004 FR140|| align=right|16,7|| align=right|2,175|| align=right|0,112|| align=right|5,21|| align=right|3,208||MBA||27. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120249)||2004 GQ1|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,132|| align=right|5,97|| align=right|3,429||MBA||11. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(120250)||2004 GU4|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,134|| align=right|6,45|| align=right|3,460||MBA||11. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov